Гавры — деревня в Красногородском районе Псковской области России. Входит в состав Красногородской волости.

География 
Расположена на центральной части района, на берегах реки Ключеватка, в 9 км к северо-западу от районного центра, посёлка Красногородск.

Население 

Численность население деревни по оценке на начало 2001 года составляла 100 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Красногородского района